Линдблом () — фамилия.

Известные носители 

 Линдблом, Густаф (1891—1960) — шведский легкоатлет, олимпийский чемпион 1912 г. в тройном прыжке.
 Линдблом, Пер (род. 1930) — норвежский шахматист.

См. также